Verklaring omtrent het gedrag
VOG, een ondernemersorganisatie, thans de MOgroep (zie aldaar)
V.O.G. (Voor Ons Genoegen), een voetbalclub uit Munnekeburen opgegaan in VWC (zie aldaar)